Heilige Kreuzerhöhung bzw. Hl. Kreuzerhöhung steht für:

 Kreuzerhöhung, 14. September, Gedenktag der Wiederauffindung des Kreuzes Christi 
 Heilig-Kreuz-Kirche, Kirche zu Ehren dieses Ereignisses